Хосе Инхеньерос (; 24 апреля 1877 год, Палермо, Италия — 31 октября 1925 год, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский врач-психиатр, психолог, публицист, редактор, социолог и политический деятель.

Биография 
Родился 24 апреля 1877 года в Палермо, Италия. В 1896 году основал Социалистическую партию Аргентины и какое-то время являлся её руководителем. С 1900 года он стал заниматься научной деятельностью. В 1907 году он был избран директором Института криминалистики Университета Буэнос-Айреса, а в 1909 году президентом Медицинского общества. В 1911 году эмигрировал в Европу.

Скончался в 1925 году.

Научные работы 
Хосе Инхеньерос — автор многих научных работ по медицине, а также автор многих работ по философии.

Избранные сочинения 
 Инхеньерос Х. «Симуляция сумасшествия», 1900.
 Инхеньерос Х. «Аргентинская социология».— Мадрид, 1913.
 Инхеньерос Х. «Основы биологической психологии».— Мадрид, 1913.
 Инхеньерос Х. «Средний человек».— Мадрид, 1913.
 Инхеньерос Х. «Предположения по поводу будущего философии», 1918.

Литература 
 Вольский В. В. Латинская Америка.— М.: Советская энциклопедия, 1979.
 Чикин С. Я. Врачи-философы.— М.: Медицина, 1984.— 384 с.

Ссылки 
 Биографические сведения

Учёные по алфавиту
Врачи Аргентины
Психиатры Аргентины
Публицисты Аргентины
Редакторы Аргентины
Социологи Аргентины
Социологи по алфавиту
Социалисты Аргентины
Философы Аргентины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Медицинского факультета Университета Буэнос-Айреса